Визнер, Виснер (Wisner, Wiesner, Vízner) — фамилия. Известные носители:

 Визнер, Генрих (1864—1951) — болгарский пианист, дирижёр и музыкальный педагог чешского происхождения.
 Визнер, Даниэль (род. 1969) — чешский пианист.
 Визнер, Игнатий Антонович (1884—1923) — деятель советских спецслужб.
 Визнер, Мартин (1862—1934) — немецкий яхтсмен.
 Визнер, Павел (род. 1970) — чешский и чехословацкий теннисист.
 Мезеф-Виснер, Фридьеш (1887—1938) — венгерский легкоатлет.
 Визнер, Юдит (род. 1966) — австрийская профессиональная теннисистка.
 Виснер-Моргенштерн, Юрай Карло (1783—1855) — хорватский композитор и хоровой дирижёр.
 Виснер, Юлиус фон (1838—1916) — один из лучших западноевропейских ботаников.